Gatschet ist der Familienname von: 

 Albert Samuel Gatschet (* 1832; † 1907), schweizerischer Ethnologe und Sprachforscher
 Stephanie Gatschet (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch Gatschet (Patrizierfamilie).